Soutěž družstev na Mistrovství světa v alpském lyžování 2023 se konala ve úterý 14. února 2023 jako sedmý závod světové šampionátu v Courchevelu a Méribelu. Týmová smíšená soutěž mužů a žen odstartovala ve 12 hodin místního času. Do závodu na méribelské sjezdovce Roc de Fer nastoupilo 67 lyžařů ze 16 států. Paralelní trať měla charakter obřího slalomu.

Pravidla 
Účast v soutěži si zajistilo 16 nejlepších národních týmů podle celkového bodového hodnocení žebříčku FIS před zahájením mistrovství světa. Každý tým tvořilo čtyři až šest lyžařů, z toho minimálně dvě ženy a dva muži.

Formát soutěže vycházel z vyřazovacího systému, kdy se vždy utkala dvě družstva systémem KO; vítěz postoupil do dalšího kola, poražený soutěž opustil. V každém vzájemném duelu proti sobě na paralelních tratích obřího slalomu nastoupily dvě dvojice mužů a dvě dvojice žen. Vítěz každé jízdy získal bod. Celkově tak došlo k rozdělení čtyř bodů, pokud do cíle dojeli oba závodníci jedné jízdy. V případě nerozhodného stavu po čtyřech jízdách, určil postupujícího nižší součet dvou nejrychlejších týmových časů, složený vždy z jednoho mužského a jednoho ženského.

Celkové pořadí národů FIS 
Celkové pořadí národů dle žebříčku FIS před zahájením světového šampionátu. Chorvatsko, Spojené království, Nový Zéland, Bulharsko a Řecko se účasti v soutěži vzdaly. Nasazení družstev kopírovala pozici na žebříčku FIS.

Medailisté 
Mistrem světa ve smíšené soutěži družstev se poprvé od zařazení týmové disciplíny na MS 2005 v Bormiu staly Spojené státy americké ve složení Tommy Ford, Katie Hensienová, Paula Moltzanová, Nina O'Brienová, River Radamus a Luke Winters. Ve výběru přitom absentovala nejlepší světová lyžařka Mikaela Shiffrinová, která byla na šampionátu přítomna. Stříbrný kov získalo Norsko, které obhajovalo zlatou medaili. Norský výběr reprezentovali Kristin Lysdahl, Leif Kristian Nestvold-Haugen, Thea Louise Stjernesundová, Maria Therese Tvibergová a Alexander Steen Olsen, jenž vyhrál všechny své čtyři jízdy. 

O finálovém triumfu rozhodli Američané až v poslední, čtvrté jízdě. První bod získala Američanka O'Brienová, Nor Steen Olsen následně srovnal. Ve třetí jízdě měly Moltzanová se Stjernesundovou na setinu shodný čas znamenající, že se oběma týmům přičetl jeden bod. Za stavu 2 : 2 pak v posledním duelu Ford porazil Haugeho, když norský slalomář neustál tlak a na startu téměř přepadl na hlavu.

Bronz si odvezla Kanada po výhře v malém finále nad úřadujícím olympijským vítězem Rakouskem. Kanadský tým tvořil minimální počet čtyř členů Valérie Grenierová, Erik Read, Jeffrey Read a Britt Richardsonová.

Složení družstev 
Každé družstvo mohlo tvořit až šest závodníků, tři muži a tři ženy.

Vyřazovací fáze 
Soutěž se jela vyřazovacím systémem na trati paralelního obřího slalomu od 12.00 hodin místního času (UTC+1).

{{Turnaj16-1/volný los+3m
| RD1= Osmifinále
| RD2= Čtvrtfinále
| RD3= Semifinále
| RD4= Velké finále o zlato
| Consol = Malé finále o bronz
| RD1-team01=| RD1-score01=4| RD1-team02=
| RD1-score02=0

| RD1-team03=| RD1-score03=4| RD1-team04=
| RD1-score04=0

| RD1-team05=| RD1-score05= 2*| RD1-team06= 
| RD1-score06=2

| RD1-team07=| RD1-score07= 2*| RD1-team08=
| RD1-score08=2

| RD1-team09=| RD1-score09=4| RD1-team10=
| RD1-score10=0

| RD1-team11=| RD1-score11=4| RD1-team12=
| RD1-score12=0

| RD1-team13=| RD1-score13=3| RD1-team14=
| RD1-score14=1

| RD1-team15=| RD1-score15=4| RD1-team16=
| RD1-score16=0

| RD2-team01=
| RD2-score01=2
| RD2-team02=| RD2-score02= 2*| RD2-team03=| RD2-score03= 2*| RD2-team04=
| RD2-score04=2

| RD2-team05=| RD2-score05=3| RD2-team06=
| RD2-score06=1

| RD2-team07=
| RD2-score07=1
| RD2-team08=| RD2-score08=3| RD3-team01=
| RD3-score01=1
| RD3-team02=| RD3-score02=3| RD3-team03=| RD3-score03=3| RD3-team04=
| RD3-score04=1

| RD4-team01=| RD4-score01=3| RD4-team02=
| RD4-score02=2

| RD4-team03=| RD4-score03= 2*| RD4-team04=
| RD4-score04=2
}}

{| class="wikitable bordered" style="font-size: 92%; white-space:nowrap;"
|-
| style="width: 13px; text-align:center; background: #F2F2F2;" | *''' || style="width: 285px;" | vítěz duelu dle součtu nejlepšího mužského a ženského času
|}

Konečné pořadí

Reference 

Soutěž družstev